East Randolph ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Randolph (New York), im Cattaraugus County
 East Randolph (Vermont), im Orange County